

Селище міського типу:
 Городниця — Житомирська область, Звягельський район

Села:
 Городниця — Вінницька область, Гайсинський район, колишній (до 2020 року) Немирівський район
 Городниця — Івано-Франківська область, Коломийський район, колишній (до 2020 року) Городенківський район
 Городниця — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Городниця — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Городниця — Черкаська область, Уманський район

- 
 Городниця — сільська гміна у Копичинецькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої